Voici la liste des planètes mineures numérotées de 316001 à 317000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 316001 à 317000

316001-316100

316101-316200

316201-316300

316301-316400

316401-316500

316501-316600

316601-316700

316701-316800

316801-316900

316901-317000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000